Up of UP kan verwijzen naar:

Volkswagen up!, een auto van de Duitse automobielconstructeur Volkswagen.
Up!, het vijfde studioalbum van Shania Twain
Up (ABC), een album van de band ABC
Up (Peter Gabriel), een album van Peter Gabriel
Up (R.E.M.), een album van de band R.E.M.
Up Series, een Britse documentairereeks over een groep mensen die sinds 1964 elke zeven jaar wordt gevolgd
Up (1976), een komische film voor volwassen van Russ Meyer
Up (1984), een korte film
Up (2009), een animatiefilm van Pixar
UP (fabrikant), een fabrikant van parapenten
Up (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Up (Laura Tesoro), een lied van Laura Tesoro
Up- en downtime

Als afkortingen:
One-literal rule, ook bekend als unit propagation (UP)
UP (vliegmaatschappij), IATA-code voor Bahamasair
Uitvoerend producent, een managementsfunctie in de kunstwereld
Unia Pracy, een Poolse politieke partij
Union Pacific Railroad, een spoorwegmaatschappij in het westen en midden van de Verenigde Staten
Unitas Pharmaceuticorum, studievereniging voor farmacie aan de Universiteit Utrecht
Universiteit van Poitiers, universiteit in Frankrijk